Nieminen es un apellido finlandés que significa "pequeña península" (de niemi, "península, cabo", y -nen, "pequeño"). Puede referirse a:

Personas 

 Anu Nieminen, jugador de bádminton finlandés.
 Eeti Nieminen, esquiador finlandés.
 Esa Nieminen, músico finlandés.
 Jari Nieminen, músico finlandés.
 Jarkko Nieminen, tenista finlandés.
 Kai Nieminen, músico y compositor finlandés.
 Kai Nieminen, poeta y traductor finlandés.
 Kauko Nieminen, científico finlandés.
 Mika Nieminen, jugador de hockey sobre hielo finlandés.
 Niko Nieminen, jugador de hockey sobre hielo finlandés.
 Pertti Nieminen, poeta y traductor finalndés.
 Pertti Nieminen, jugador de hockey sobre hielo finlandés.
 Pertti Neumann (antes conocicdo como Pertti Nieminen), músico finlandés.
 Pertti Nieminen,actor finlandés.
 Risto M. Nieminen, físico finlandés.
 Tauno Nieminen, brigadier finlandés y miembro de la IICD.
 Toni Nieminen, saltador de esquí finlandés.
 Veli Nieminen,, gimnasta finlandés.
 Ville Nieminen, jugador finlandés de hockey sobre hielo.

Lugares 

 Nieminen, localidad de Iisalmi.
 Nieminen, localidad de Rääkkylä.
 Nieminen, localidad de Taipalsaari.
 Nieminen, localidad de Vieremä.

Miscelánea 

 Nukke Nieminen, personaje de canciones infantiles.